Звоне Хрибар (Љубљана, 12. фебруар 1957) је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1978. || Прослава пролећа  || Јуриј
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || Андреј Новак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Довиђења у следећем рату  || Габер
|-
| 1982. || Подвизи Кратки филм || /
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || Десети брат  || Артисан
|-
| 1983. || Дах || 
|-
| 1985. || Брисани простор ТВ серија || Јанез
|-
| 1985. || Доктор  || /
|-
| 1987. || Љубави Бланке Колак   || Лука
|-
| 1987. || Живела слобода  || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Децембарска киша || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Ничија земља  || Новинар
|-
| 2002. || Под ено стрехо ТВ серија || Јозе Богатај
|-
| 2004. || Дерги ин Роза в краљеству свизца  || /
|-
| 2008. || Пејзаж бр 2  || Духовник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Вломилци делајо полети ТВ филм || /
|-
| 2014 2015. || Нас всакдањи крухек ТВ серија || Фракл
|-
| 2015. || Усодно вино ТВ серија || Иван Долинар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1957.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани